Marcus Acilius Glabrio är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Acilius Glabrio (konsul 33 f.Kr.), romersk politiker
 Marcus Acilius Glabrio (konsul 256 e.Kr.), romersk politiker